

Regények
Szép remények – Charles Dickens regénye (1860)

Filmek
Szép remények (film, 1946) – David Lean angol filmje, Dickens regényéből, főszerepben John Mills, Valerie Hobson és Finlay Currie
Szép remények (film, 1974) – Joseph Hardy rendezte tévéfilm, Dickens regényéből, főszerepben Michael York, Sarah Miles és James Mason
Szép remények (televíziós sorozat) – 1989-es angol tévésorozat; Kevin Connor rendezésében, Dickens regényéből, főszerepben Jean Simmons, John Rhys-Davies és Ray McAnally
Szép remények (film, 1998) –  Alfonso Cuarón rendező amerikai romantikus filmje, Dickens regénye alapján, főszerepben Ethan Hawke, Gwyneth Paltrow és Robert de Niro
Szép remények (film, 1999) – Julian Jarrold angol tévéfilmje, főszereplők Justine Waddell, Charlotte Rampling, Ioan Gruffudd  
Szép remények (film, 2012) – Mike Newell filmje, főszerepben Jeremy Irvine, Helena Bonham Carter és Ralph Fiennes